Eduard Douwes Dekker (1820 - 1887), als schrijver vooral bekend onder de naam Multatuli.
 Ernest Douwes Dekker (1879 - 1950), journalist, schrijver, politiek activist en onderwijzer.
 Olaf Douwes Dekker (1941 - 2018), dichter en publicist